Турнир по конькобежному спорту на зимней Универсиаде 2009 проводился с 19 по 26 февраля.

Результаты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

См. также 
 Конькобежный спорт на Универсиадах

Ссылки 
 Конькобежный спорт на 24-ой зимней Универсиаде

Зимняя Универсиада 2009
2009
Универсиада